Санта Марија Ндуајако има више значења:

 Општина Санта Марија Ндуајако (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Ндуајако (Санта Марија Ндуајако, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику